Némethy Károly (1830–1894) tanító, író
 Némethy Károly (1856–?) középiskolai tanár
 Némethy Károly (1862–1941) jogász, államtitkár, felsőházi tag, lapszerkesztő
 Némethy Károly (1890–1949) jogász, székesfővárosi tanácsnok